Верякуши — название населённых пунктов.

Россия 
 Верякуши — село в Дивеевском районе Нижегородской области.
 Верякуши — село в Старошайговском районе Мордовии.